Xalpan es un topónimo náhuatl que significa Sobre la arena. Derivan de él los topónimos Jalpan, Xalpa y Jalpa, que dan nombre a los siguientes lugares: 

San Mateo Xalpa, pueblo originario en la delegación Xochimilco, Distrito Federal;
Municipio de Jalpan (Puebla), municipio del estado de Puebla;
Jalpan, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Jalpan de Serra, municipio del estado de Querétaro;
Jalpan de Serra, localidad del estado de Querétaro, cabecera del municipio anterior;
Jalpa de Méndez, localidad del estado de Tabasco;
Municipio de Jalpa, municipio del estado de Zacatecas;
San Sebastián Xalpa (Metepec), localidad del Estado de México;
Jalpa (Zacatecas), localidad del estado de Zacatecas, cabecera del municipio anterior.
San Juan Xalpa , 
Colonia de iztapalapa en la CDMX

Además es el nombre de un modelo de automóvil:
Lamborghini Jalpa

Toponimia náhuatl de México